San Đakomo ima više značenja:
 San Đakomo (Alesandrija)
 San Đakomo (Askoli Pičeno)
 San Đakomo (Asti)
 San Đakomo (Benevento)
 San Đakomo (Bolonja)
 San Đakomo (Bolcano)
 San Đakomo (Breša)
 San Đakomo (Kozenca)
 San Đakomo (Kremona)
 San Đakomo (Kuneo)
 San Đakomo (Imperija)
 San Đakomo (Lodi)
 San Đakomo (Mačerata)
 San Đakomo (Mantova)
 San Đakomo (Mesina)
 San Đakomo (Milano)
 San Đakomo (Modena)
 San Đakomo (Pavija)
 San Đakomo (Peruđa)
 San Đakomo (Peskara)
 San Đakomo (Ređo Emilija)
 San Đakomo (Salerno)
 San Đakomo (Savona)
 San Đakomo (Sondrio)
 San Đakomo (Teramo)
 San Đakomo (Terni)
 San Đakomo (Torino)
 San Đakomo (Trento)
 San Đakomo (Trevizo)
 San Đakomo (Udine)
 San Đakomo (Venecija)
 San Đakomo (Verčeli)
 San Đakomo (Verona)